Trient o tremís, moneda daurada de l'antiguitat tardana
 Trient (municipi), municipi del cantó suís del Valais, al districte de Martigny
 Glacera del Trient, element orogràfic al sud de Martigny al cantó del Valais (Suïssa) 
 Refugi de Trient o Cabane du Trient , refugi d'alta muntanya a la zona suïssa del massís del Mont Blanc, a sobre del poble de Trient